Алексе́й Ше́лест: Шелест, Алексей Нестерович (1878—1954) — советский теплотехник и машиностроитель.
 Шелест, Алексей Петрович (род. 1973) — украинский легкоатлет.